A Man's Man – film del 1918 diretto da Oscar Apfel
 A Man's Man – film del 1923 diretto da Oscar Apfel
 A Man's Man – film del 1929 diretto da James Cruze